320-я Енакиевская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия (320 сд) — войсковое соединение Рабоче-крестьянской Красной армии и Советской армии, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

История

Первое формирование 
Дивизия имела два формирования. Впервые сформирована согласно приказу по 51-й армии № 001 от 17 августа 1941 года как 1-я Крымская стрелковая дивизия. Формировалась в районе  Карасубаза́ра (с 1944 года — город Белогорск), г. Феодосии и г. Керчи. В Феодосии была формирована 1-я стрелковая бригада, куда влилось немало евреев и крымских татар, транспортная колонна и несколько отдельных частей. Руководил их формированием глава военного отдела горкома Феодосии А. Н. Манукалов. Большой вклад в формирование дивизии внесли жители Керчи: там формировался штаб и 2-я бригада дивизии. Всего в дивизию было набрано порядка 12 тысяч феодосийцев и керчан. Для пополнения кадрового состава в дивизию влили батальон 156-й стрелковой дивизии, несший в Феодосии гарнизонную службу. Кроме того, на станции Сарыголь (ныне станция Айвазовская) был построен бронепоезд «Смерть фашизму!» («армейский № 2»). Согласно Директиве ГШ № орг/2/540132 от 19 сентября 1941 года 1-я Крымская стрелковая дивизия была переименована в 320-ю стрелковую дивизию.

С августа по ноябрь 1941 года она занимала рубеж обороны в районе Керченского полуострова. После первых сражений среди крымско-татарских ополченцев из состава дивизии участились случаи дезертирства и сдачи в плен. В первых числах ноября 1941 года немецкие войска прорвали линию обороны дивизии, в результате чего её части вынуждены были отступить. К середине ноября 1941 года дивизия полностью эвакуировалась с Керченского полуострова и отведена на переформирование. В разговоре с командующим войсками Северо-Кавказского военного округа генералом В. Н. Курдюмовым 16 февраля 1942 года Л. З. Мехлис потребовал очистить дивизию от, как он выразился, «кавказцев» и заменить их военнослужащими русской национальности. Не закончив переформирование, дивизия приняла участие в боях на вновь занятом Керченском полуострове в ходе Боевые действия на Керченском полуострове). Позднее в ходе боёв Керченской оборонительной операции дивизия была практически полностью уничтожена, и в мае 1942 года повторно эвакуирована с территории полуострова и расформирована. Остатки дивизии были направлены на комплектование новых частей.

Второе формирование 
Повторно сформирована согласно постановлению ГКО СССР № 2114 от 28 июля 1942 года в городе Георгиевск Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) края как Георгиевская стрелковая дивизия. После прорыва немецких войск на Северный Кавказ дивизия была перевезена в Ленинакан (ныне Гюмри), где продолжила формирование. По национальному составу было принято решение укомплектовать дивизию армянами. В конце октября 1942 года дивизия выдвинулась на фронт. Участвовала в обороне Кавказа, в боях в Чечено-Ингушской АССР и Северо-Осетинской АССР. В конце 1942 — начале 1943 года участвовала в боях в Ставропольском крае и на Кубани. 6 февраля 1943 года дивизия овладела штурмом городом Азов. Летом и осенью 1943 года участвовала в боях на Донбассе. С боем освободила Енакиево, за что 8 сентября 1943 года дивизии было присвоено почётное наименование «Енакиевской». В 1943—1945 годах участвовала в освобождении Южной Украины, Молдавской ССР, в боях в Румынии и Венгрии. В начале 1945 года участвовала в штурме Будапешта. Войну закончила в Австрии. Входила в состав Южной группы войск, вошла в состав 38-й армии после расформирования 27-й армии в Прикарпатском военном округе. Осенью 1945 года дивизия была переброшена в Каменец-Подольский. Расформирована в июле 1946 года.

Подчинение 
Первое формирование
 51А ЮФ, затем КрымФ — с 1 октября 1941 года по 30 апреля 1942 года.
 47А КрымФ — с 1 мая по 1 июня 1942 года.

Второе формирование
 45А ЗакФ — с 1 сентября по 30 ноября 1942 года.
 58А ЗакФ — декабрь 1942 года
 44А ЗакФ, затем СевКФ, затем ЮФ — с 1 января по 1 июля 1943 года.
 5УдА ЮФ, затем 4УкрФ — с 1 сентября по 30 ноября 1943 года
 28А 4УкрФ, затем 3УкрФ — с 1 декабря 1943 г. по 30 марта 1944 года.
 5УдА 3УкрФ — с 1 апреля по 30 мая 1944 года
 46А 3УкрФ, затем 2УкрФ — с 1 июня по 28 февраля 1945 года
 27А 3УкрФ — 1 марта — 30 мая 1945 года

Состав 
 476-й, 478-й и 481-й стрелковые полки
 985-й артиллерийский полк
 393-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 171-я разведывательная рота
 191-й сапёрный батальон
 250-й отдельный батальон связи
 130-й медико-санитарный батальон
 51-я отдельная рота химический защиты
 26-я автотранспортная рота
 75-я полевая хлебопекарня
 205-й дивизионный ветеринарный лазарет
 884-я полевая почтовая станция
 911-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 Виноградов Матвей Васильевич, полковник — с 15 августа по 20 августа 1941 года.
 Шаповалов Григорий Михайлович, полковник — с 20 августа по 24 сентября 1941 года.
 Нечаев Михаил Дмитриевич, полковник — с 1 января по 31 мая 1942 года.
 Зажигалов Алексей Николаевич, полковник — с 1 августа 1942 года по 31 мая 1943 года.
 Кривулин Петр Николаевич, полковник — с 1 июня по 22 июля 1943 года.
 Казак Дмитрий Васильевич, полковник — с 22 по 29 июля [[1943 год]а.
 Швыгин Илья Иванович, генерал-майор — с 29 июля 1943 года по 1 мая 1944 года.
 Бурик Иосиф Захарович, полковник — 1 мая 1944 года по 1 апреля 1945 года.
 Вронский Яков Никифорович, генерал-майор — с 1 апреля по 31 мая 1945 года.

Примечания

Ссылки 
 http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=2578.0
 https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10704/
 http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd320/main2.html
 http://cs-biblio.narod.ru/stal/stalingrad-2.htm

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Армянские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году